Торределькампо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Хаэн. Занимает площадь 182 км². Население — 14 657 человек (на 2010 год). Расстояние — 11 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del Ayuntamiento de Torredelcampo
 Torredelcampo.com — El portal de Torredelcampo
 Club Deportivo Hispania de Torredelcampo
 Asociación cultural Camino Viejo de Torredelcampo

Муниципалитеты Хаэна